Liga 1 (Roemenië), oude naam voor de hoogste Roemeense voetbaldivisie
 Divizia A (Moldavië), tweede divisie in het Moldavische voetbal